Усадьба А. Н. Седова — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода. Усадебный комплекс построен в 1904—1906 годах. Автор проекта — архитектор С. А. Левков.

Жилой дом усадьбы сегодня выступает градостроительным акцентом, формирующим один из наиболее интересных участков деревянной застройки города в районе церкви Трёх Святителей на улице Короленко.

История 
Усадьба расположена на южной окраине исторической части Нижнего Новгорода. Данная территория сформировалась на основе плана города от 1839 года. На месте бывших канатных заводов, существовавших с 1787 по 1824 год, и на селитебной территории, прирезанной к городу указом Николая I, сложился крупный массив жилой застройки. Общая планировочная структура района была разработана архитектором И. Е. Ефимовым и инженером П. Д. Готманом в 1836—1839 годах. В соответствии с планом были проложены новые улицы, от прежней границы города продолжена трасса древней Студёной улицы.

Наиболее ранние документы о домовладении относятся к 1872 году. Усадьба принадлежала коллежской регистраторше Агнее Григорьевне Аргентовой. Тогда на участке стоял деревянный двухэтажный дом. Не позже 1881 года усадьба перешла во владение купеческого сына Алексея Васильевича Двоешерстнева. В окладной книге помимо дома на этот период на участке был указан и флигель. В 1892 году (или 1894 году) владельцем стал крестьянин деревни Гавриловка Гнилицкой волости Балахнинского уезда Андрей Наркизович Седов. В этот период усадьбу составляли: двухэтажный деревянный дом и деревянный служебный корпус. В 1898 году к дому вдоль Немецкой улицы была сделана пристройка, а в глубине двора выстроен новый служебный деревянный двухэтажный корпус с брандмауэром.

В 1904—1906 годах усадебный комплекс был полностью перестроен. Вместо старого дома по проекту архитектора С. А. Левкова был возведён новый с пристроенным флигелем по улице Студёной и лавкой по улице Немецкой. Между флигелем и служебным корпусом, сохранившимся от старого комплекса, был возведён каменный каретник.

А. Н. Седову усадьба принадлежала примерно до 1918 года. В советское время, предположительно в середине XX века, были утрачены шатровая башня над угловой частью главного дома и парапетная балюстрада с вазонами над венчающим карнизом; полукруглые завершения над эркерами заменены треугольными фронтонами; заложена входная дверь на углу квартала; вход в лавку переделан в окно. Не сохранились надворные постройки: служебный корпус и каретник.

Архитектура 

Комплекс усадьбы состоит из трёх зданий: главного дома, и примыкающих к нему флигеля и лавки. Судя по фотографии М. П. Дмитриева конца XIX века, первоначально здание главного дома было выполнено в традициях русского стиля с шатром над угловым эркером, с балконами и башенками, однако позже приобрело черты модерна. В отдельных элементах видно влияние нижегородской эклектики с мотивами позднего классицизма.

 Главный дом

Двухэтажное здание с подвалом, южным фасадом выходит на линию застройки улицы Славянской, восточным — на линию застройки улицы Студёной. Стены бревенчатые, рубленые с остатком, обшиты калёванным тёсом. Подвал кирпичный. В плане Г-образный, слегка вытянут в направлении запад — восток. Имеет срезанный внешний угол, обращённый к перекрёстку.

Уличный фасады почти идентичны по композиции и декору. Наиболее выразительная особенность архитектуры здания — три эркера, расположенных на срезанном углу и на средних участках фасадов. Опираются на вогнутые деревянные кронштейны и увенчаны треугольными фронтонами (заменившими первоначальные полукруглые). Углы эркеров акцентированы филенчатыми лопатками. Одни сохранившиеся филенчатые двери имеют выразительный рисунок филёнок и накладные детали в стиле модерн, другие — имеют более строгий традиционный рисунок. У всех дверей необычные застеклённые фрамуги, объединяющие каждую пару проёмов в виде лучковой арки.

Все кона имеют лучковые перемычки и обрамлены простыми дощатыми наличниками. Сохранились оригинальные лестницы с профилированными тетивами и поручнями, опирающимися на точёные балясины.

 Флигель

Двухэтажный кирпичный, с проездной аркой и деревянными каркасными сенями со стороны двора, обшитыми вертикальным тёсом. Уличный фасад поделён на две почти равные части: самого флигеля в три окна и проездной арки с жилыми помещениями над ней. Части разделены филенчатой лопаткой, расчленённой на три части полками. Лопатка имеет навершие в виде массивного кронштейна. На правом фланге филенчатая лопатка выполнена только на высоту первого этажа. Проездная арка оформлена широким порталом с крупной профилировкой и акцентирована клинчатым замком. Над ним покоится квадратный киот с полуциркулярным завершением.

Окна флигеля имеют одинаковые наличники и форму, дополнены раскрепованными клинчатыми замками. Окна над аркой имеют слегка выраженные лучковые перемыски и оформлены простыми рамочными наличниками.

 Лавка

Двухэтажное кирпичное здание, вытянутое в глубину двора. Уличный фасад в три окна строго симметричный. По краям оформлен поэтажными филенчатыми лопатками. Все проёмы имеют лучковые перемычки и рамочные наличники с клинчатыми замками. Во втором этаже наличники дополнены фартуками, а между окнами сделаны вертикальные арочные нишки. Междуэтажная зона выделена своеобразным фризом, ограниченным полками и украшенным тремя накладными дисками. Меньшие по размеру диски размещены под венчающим карнизом и под лопатками. Фасад завершён деревянным трапециевидным фронтоном. Дворовые фасады не имеют декора.

Примечания

Литература 
 

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Архитектура нижегородского модерна
Усадьбы Нижнего Новгорода
Деревянные жилые здания России
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле академической эклектики
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в кирпичном стиле
Деревянный модерн
1906 год в Нижегородской области
Здания и сооружения, построенные в 1906 году в России